

Sigle 
 Domanda di messa a disposizione (MAD) – istanza informale presentata da una persona fisica ad un ente pubblico per l'ottenimento di un posto di lavoro a tempo determinato
 Deviazione mediana assoluta (MAD) – misura alternativa della dispersione statistica di un campione
 Magnetic Anomaly Detector – rilevatore di anomalie magnetiche
 Mandibular advancing device – dispositivo medico intraorale che forza in avanti la mandibola per trattare alcuni disturbi respiratori legati al sonno
 Mutual assured destruction – distruzione mutua assicurata, nella strategia militare

Codici 
 MAD – codice nazionale del CIO del Madagascar
 MAD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Madrid-Barajas (Spagna)
 mad – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua madurese
 MAD – codice ISO 3166-2:PH della provincia di Marinduque (Filippine)
 MAD – codice valutario ISO 4217 del Dirham marocchino, valuta di Marocco, Sahara Occidentale

Fumetto 
 Mad Magazine – rivista satirica statunitense.

Geografia 
 Mad – comune del distretto di Dunajská Streda (Slovacchia)

Musica 
 Mad – gruppo musicale hard rock argentino
 Mad – EP dei Raven del 1986
 M・A・D – singolo dei BUCK-TICK del 1991
 Mad – singolo di Ne-Yo del 2009
 Mad – EP dei Got7 del 2015
 Mad – singolo della Shoreline Mafia del 2019

Televisione 
 Mad – serie televisiva statunitense del 2010